Maurice de Broglie (natuurkundige), Frans natuurkundige en 6e hertog de Broglie
 Maurice de Broglie (bisschop), bisschop in het bisdom Gent
 Maurice de Broglie (1848-1862), zoon van de 4e hertog de Broglie